Shimabukuro ist der Familienname folgender Personen:

 Jake Shimabukuro (* 1976), hawaiischer Ukulelespieler
 Shinsuke Shimabukuro (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Shō Shimabukuro (* 1997), japanischer Tennisspieler
 Zenryō Shimabukuro (1909–1969), japanischer Karateka, Gründer des Seibukan Karate Dojo